Зелёновка — село в сельском поселении Васильевка Ставропольского района Самарской области России.

География 
Село находится на автомобильной трассе .

Население

Примечания 

Населённые пункты Ставропольского района